Яру́шин (Яру́шина) — русская фамилия. Происходит от древнерусского дохристианского имени Ярун, уменьшительная форма Яруша (сравни фамилия Ярунин).

Известные носители 
 Ярушин, Валерий Иванович (род. 1949) — советский и российский певец, музыкант, композитор.
 Ярушин, Станислав Сергеевич (род. 1981) — российский актёр и шоумен, юморист, телеведущий, режиссёр, сценарист.